Schenk se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexander Schenk
 Joseph August Schenk
 Klaus-Dirk Schenk